

Населені пункти та їхні частини
 Заканале — село в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Заканале — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Заканале — частина села Шевна в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки